Oppeby kan syfta på:
 Oppeby socken – en socken i Kinda kommun
 Oppeby landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1952
Oppeby församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2010
Oppeby kyrka – en kyrkobyggnad i Oppeby socken
 Oppeby distrikt – ett distrikt i Kinda kommun och Östergötlands län 2016–
 Oppeby, Nyköping – en stadsdel i Nyköping
 Oppeby herrgård – en herrgård i Bälinge socken, Nyköpings kommun